Die folgende Liste sortiert Sportligen nach ihrem Jahresumsatz.

Die Umsatzzahlen beziehen sich auf den letzten Zeitraum (Saison), für den Zahlen verfügbar sind. Umsatzzahlen sind in Millionen Euro angegeben. Aufgeführt sind außerdem die Teilnehmeranzahl der Sportliga und der durchschnittliche Umsatz der Teams.

Siehe auch 
 Deloitte Football Money League
Liste der wertvollsten Sportvereine
 Liste der wertvollsten Fußballvereine
 Liste der größten deutschen Sportligen

Einzelnachweise 

Sportligen nach Umsatz
Sportwirtschaft